Le sigle OLF peut signifier :
  ;
 , un groupe rebelle oromo en Éthiopie ;
 Osez le féminisme !, une association et un journal féministes français.

Olf est un prénom masculin germanique.